Jisan-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Jisan-dong, Gumi, stadsdel i Gumi, Norra Gyeongsang, 
 Jisan-dong, Pyeongtaek, stadsdel i Pyeongtaek, Gyeonggi, 
 Jisan-dong, Gwangju, stadsdel i Gwangju, 
 Jisan-dong, Daegu, stadsdel i Daegu,